Roan Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eilean nan Ron (ö i Storbritannien), Skottland, Highland, 
 Eilean an Ròin Mòr, ö, Skottland, Highland, 
 Craigenroan, ö, Skottland, Moray,

USA 

 Roan Island (ö i USA), North Carolina, Pender County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar